Neapolitano peut désigner : 

la race des chevaux Napolitains dans sa langue originelle, l'italien
Neapolitano XXIX-18, un étalon Lipizzan